Localidades
 Vance (Alabama)
 Vance (Carolina do Sul)

Desambiguação